Minogue ist der Familienname folgender Personen:

 Dannii Minogue (* 1971), australische Sängerin und Schauspielerin
 Kenneth Minogue (1930–2013), britischer Philosoph, Politikwissenschaftler und Hochschullehrer